H35 ou H-35 peut faire référence à :
 Autres affections rétinienness, d’après la classification internationale des maladies ; 
 HMS Hunter (H35), un destroyer de la Royal Navy ;
 Hotchkiss H35, un char léger français ;
 NHo Amorim do Valle (H-35), un navire hydro-océanographique de la Marine brésilienne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres